

Persone
Aldo Raimondi (1902-1997) – pittore italiano
Andrea Raimondi (1990) – calciatore italiano
Antonio Raimondi (1826-1890) – geografo italiano
Antonio Raimondi (1860-1950) – magistrato e politico italiano
Bartolomeo Raimondi (XIV secolo-1406) – vescovo cattolico italiano
Carlo Raimondi (1809-1883) – incisore e pittore italiano
Cosma Raimondi (1400-1435) – umanista italiano
Cristian Raimondi (1981) – calciatore italiano
Diego Raimondi (1977) – calciatore argentino
Ezio Raimondi (1924-2014) –  filologo, saggista e critico letterario italiano
Franca Raimondi (1932-1988) – cantante italiana
Franco Raimondi (1928-1958) – calciatore italiano
Giambattista Raimondi (1536-1614) – filosofo, matematico e orientalista italiano
Gianni Raimondi (1923-2008) – tenore italiano
Giuseppe Raimondi (?-?) – calciatore italiano
Giuseppe Raimondi (?-1997) – designer italiano 
Giuseppe Raimondi (1878-1955) – politico italiano
Giuseppe Raimondi (1898-1985) – scrittore italiano
Giuseppina Raimondi (1841-1918) – marchesa, figlia del marchese Giorgio Raimondi e seconda moglie di Garibaldi
Guido Raimondi (1953) – magistrato italiano
Leopoldo Raimondi (1938) – calciatore italiano
Luca Raimondi (1966) – vescovo cattolico italiano
Luigi Raimondi (1912-1975) – cardinale italiano
Marcantonio Raimondi (1480 circa-1534) – incisore italiano
Marco Antonio Raimondi (1671-1732) – vescovo cattolico italiano
Mario Raimondi (1980) – calciatore svizzero italiano
Nadia Raimondi (1966) – ex cestista italiana
Pietro Raimondi (1786-1853) – compositore italiano
Pietro Antonio Raimondi (1698-1768) – vescovo cattolico italiano
Remigio Raimondi (1946-2012) – psichiatra e psicopatologo italiano
Ruggero Raimondi (1941) – basso-baritono e attore cinematografico italiano
Sergio Raimondi (1923-2003) – attore italiano
Stefano Raimondi (1998) – nuotatore paralimpico italiano
Timoleone Raimondi (1827-1894) – missionario italiano

Altro
Il commissario Raimondi – miniserie tv italiana
Stele di Raimondi – reperto archeologico dell'antica cultura Chavín